Fez – miasto
 Fez – gra komputerowa
 fez – nakrycie głowy
 Fez (stacja kolejowa)
 Port lotniczy Fez
 Fabryka Elementów Złącznych w Siemianowicach Śląskich

Zobacz też 
 fes – obniżony za pomocą bemola dźwięk f